Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Fleix (Dordogna)
Fleix – Vienne